Confessioni – libro del 397 di Agostino d'Ippona
 Le confessioni (o Confessioni) – libro del 1782 di Rousseau
 Confessioni – album del 1976 di Iva Zanicchi

Pagine correlate 
 Confessione
 Le confessioni